«Добро пожаловать в Гармонию» (), также известен как «Вымирание» () — постапокалиптический фильм 2015 года испанского режиссёра Мигеля Виваса. В главных ролях снимались Джеффри Донован, Мэттью Фокс и Куинн Макколган. Одним из продюсеров выступил режиссёр Жауме Кольет-Серра.

Сюжет 
Проходит девять лет после эпидемии, уничтожившей практически всё население Земли. В центре сюжета — трое людей, которые живут в опустевшем американском городке Гармония (Harmony). Джек и Патрик когда-то были лучшими друзьями, но после гибели жены Джека, теперь они друг друга сторонятся. Джек запрещает дочери общаться с соседом, но Лу, заинтересовавшись собакой Патрика, возможно, сможет растопить лёд между старыми приятелями. Им всё равно придётся сплотиться, так как в Гармонии появляются кровожадные мутанты.

В ролях 
 Джеффри Донован — Джек
 Мэттью Фокс — Патрик
 Куинн МакКолган — Лу
 Клара Лаго — беременная женщина
 Валерия Веро — Эмма
 Алекс Хафнер — сержант Левински
 Мэтт Девере — солдат
 Лили Бордан — жена

Производство 
Фильм был анонсирован 20 декабря 2013 года. Съёмки начались 21 февраля 2014 года в Будапеште.

Критика 
Фильм получил смешанные отзывы. Metacritic дал ему 46 баллов из 100. На Rotten Tomatoes поставили оценку 5,2/10.

Примечания 

Фильмы по алфавиту
Фильмы 2015 года
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов Испании
Фильмы-триллеры США
Фильмы-триллеры Испании
Фильмы о мутантах
Фильмы о зомби
Постапокалиптические фильмы
Фильмы ужасов 2015 года
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2015 года
Фильмы Испании 2015 года
Фильмы Венгрии 2015 года
Фильмы Франции 2015 года
Фильмы на испанском языке